Это - список звёзд созвездия Мухи, звёзды отсортированы в ходе возрастания видимой звёздной величины (уменьшения яркости).

Ссылки 
 
 
 

Муха (созвездие)
Муха